Autobiography – album di Nat Adderley del 1965
 Autobiography – album di Abdullah Ibrahim del 1978
 Autobiography – album di Ashlee Simpson del 2004